Eigenwaarde (psychologie), zelfrespect als begrip in de psychologie
Eigenwaarde (wiskunde), een getal in de lineaire algebra